Dietmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Karl Dietmann Deutscher (Architektur-)Maler
 Herbert Dietmann (1932–2018), deutscher Werkstoffwissenschaftler
 Karl Gottlob Dietmann (1721–1804), Pfarrer und Autor von Büchern theologischen, geographischen und historischen Inhalts
 Michael Dietmann (* 1968), deutscher Politiker (CDU)
 Ulrike Dietmann (* 1961), deutsche Theater-, Drehbuch- und Hörspielautorin

sowie
 einer südafrikanischen Klavierfabrik, siehe Dietmann (Klavierfabrik)

Siehe auch:
 Dietmanns
 Dietemann
 Dittmann